Un gioco pericoloso (Doublecrossed) – film del 1991 diretto da Roger Young
 Un gioco pericoloso (Stalked) – film del 1994 diretto da Douglas Jackson